Volterra kan syfta på:

Personer
 Daniele da Volterra (1509–1566), en italiensk målare
 Francesco da Volterra (1535–1594), en italiensk arkitekt och skulptör
 Vito Volterra (1860–1940), en italiensk matematiker och fysiker

Geografi

Italien 

 Volterra, kommun, Toscana, Province of Pisa,